Ва́йдхофен-ан-дер-Ибс (), Ва́йдхофен  — город земельного подчинения в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

. Официальный код — 3 03 01.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр — Магистр Вернер Крамер (с 10 ноября 2014 года)

Совет представителей коммуны () состоит из 40 мест:

 АНП занимает 20 мест.
 СДПА занимает 10 мест.
 Партия UWG (Unabhängige Wählergemeinschaft) занимает 6 мест.
 Партия FUFU (Farblose Unabhängige Formierte Uniformierte) занимает 2 места.
 Зелёные занимают 1 место.
 АПС занимает 1 место.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Waidhofen an der Ybbs

Города Нижней Австрии
Статутные города Австрии